Джамоат Дахана или Даханский джамоат () — джамоат в Кулябском районе Хатлонской области Республики Таджикистана. Административный центр — село Дахана.

География и климат 
Джамоат Дахана (ранее — колхоз имени Сафара Амиршоева) расположен в предгорьях хребта Хазратишох в Кулябском районе Таджикистана. Расстояние от центра джамоата до центра района (город Куляб) 18 км. Климат — сухой континентальный, большинство земель обрабатываются поливным способом из-за полупустынного климата.

Состав

Медицина 
В Дахане расположен центр здоровья и на расстоянии двух километров от центра джамоата, в селе Джеркала находится районная больница.

Образование 
 Детский сад № 5;
 Средняя общеобразовательная школа № 16;
 Средняя общеобразовательная школа № 44;
 Средняя общеобразовательная школа № 34;
 Технический лицей сельскохозяйственной промышленности.

Экономика 
Основными объектами экономического развития джамоата Дахана являются орошаемые земли и животноводство. Из реки Яхсу снабжаетса хлопковое поле.

Галерея

Источники

Ссылки 
http://tojkiston.ucoz.ru/index/dekha_dakhana/0-1157
http://tojkiston.ucoz.ru/index/dzhamoat_dakhana/0-1146
http://www.president.tj/ru/node/13299
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Дахана_(Кулобський_район)
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Dahana_Jamoat

Литература 
 Таджикская национальная энциклопедия, том 5, страница 388/Даҳана (на таджикском языке)
 «Куляб-Энциклопедия», Душанбе-2006 г., страница 170/Даҳана (на таджикском языке)
 Таджикская советская энциклопедия, г. Душанбе-1980 г., том 2, стр. 245/Даҳана (на таджикском языке)

Административно-территориальное деление Таджикистана
Сельские общины Таджикистана
Населённые пункты Таджикистана